Weckruf steht für:
 DBZ weckruf magazin, Fachzeitschrift
 Der Weckruf (1903), anarchistische Zeitschrift aus Zürich (1903–1907)
 Der Weckruf (1911), alpenländisches volkstümliches Wochenblatt für geistigen und kulturellen Fortschritt, für Politik, Volkswirtschaft und Kunst (1911–1914)
 Der Weckruf (1918), kommunistische österreichische Tageszeitung (1918–1919), Vorläufer von Die Rote Fahne (Österreich)
 Der Weckruf (1933), nationalsozialistische Zeitschrift für Blinde (1933–1939)
 Deutscher Weckruf und Beobachter, nationalsozialistische Wochenzeitung
 Weckruf 2015, ehemaliger eigenständiger Verein im Umfeld der Partei Alternative für Deutschland (AfD)